Боровно — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Боровно — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия
 Боровно — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Боровно — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Боровно — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Украина
 Боровно — село в Камень-Каширском районе Волынской области.

Польша
Боровно (Польша)

Озёра 
Белоруссия
 Боровно — озеро в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия
 Боровно — озеро в Окуловском районе Новгородской области.
 Боровно — озеро в Плисской волости Невельского района Псковской области.
 Боровно — озеро в Болгатовской волости Опочецкого района Псковской области.
 Боровно — озеро в МО Пореченское Бежаницкого района Псковской области.
 Боровно — озеро в Жарковском районе Тверской области.
См. также:
 Боровно Большое — озеро в Звонской волости Опочецкого района Псковской области России
 Боровно Малое — озеро в Звонской волости Опочецкого района Псковской области России